Cortina (estri), peça mòbil normalment de tela que cobreix les finestres per l'interior dels edificis
 Cortina de dutxa
 Cortina (arquitectura), llenç de muralla comprès entre dos bastions, torres d'un castell o fortalesa
 Toponímia
 Cortina d'Ampezzo, municipi italià a la província de Belluno
 La Cortina, municipi de França al departament de Cruesa (regió de Llemosí) 
 La Cortina (Guixers), masia al municipi de Guixers (el Solsonès)
 Cantó de La Cortina, cantó francès del departament de Cruesa al districte de Lo Buçon 
 Edifici Cortina, edifici a la ciutat de València
 Serra Cortina, alineació muntanyosa de la comarca de la Marina Baixa
 Biografies
 Adela Cortina Orts (València, 1947), filòsofa valenciana, catedràtica a la Universitat de València 
 Alberto Cortina Alcocer (Madrid, 1947), empresari espanyol
 Jon Cortina (Bilbao, 1934 - Guatemala, 2005), teòleg de l'alliberament i enginyer 
 José María Manuel Cortina Pérez (València, 1868 -1950), arquitecte modernista 
 Maria Cortina i Pascual (Reus, 1879 - 1954), pedagoga catalana 
 Pedro Cortina Mauri (Pobla de Segur, 1908 - Madrid, 1993), polític, diplomàtic i empresari espanyol